László Magyar (Újpest, Hungría, 30 de marzo de 1936) es un nadador, retirado, especializado en pruebas de estilo braza. Fue subcampeón de Europa en 100 metros braza durante el Campeonato Europeo de Natación de 1954.

Palmarés internacional

Referencias

Nadadores de estilo braza
Nadadores en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956